Corupá kan syfta på:

Brasilien 

 Corupá (kommun), Santa Catarina, 
 Corupá (ort), Santa Catarina,